Алоги́зм (алоги́чность; от  — отрицательная частица и  — разум, рассудок) — нелогическое рассуждение, ход мысли, нарушающий законы и правила логики, либо факт, который не укладывается в рамки логического мышления, то, что нельзя обосновать логически, противоречащее логике.

Логика и философия 
В философии под алогизмом понимают не только логическую ошибку, но и отрицание логического мышления и логики как средства достижения истины, как основополагающий принцип. К философским учениям и направлениям, существенной стороной которых является алогизм, относят иррационализм, мистицизм, фидеизм, интуитивизм, интуиционизм. В качестве средства познания в этих теориях предлагаются интуиция как непосредственное интуитивное постижение истины, вера или откровение. При этом алогизм применяется как принцип не только в сфере эпистемологии или логики, но и в сфере эстетики и философии математики (проблема обоснования математики и познания в математике).

В марксизме-ленинизме алогизмом называлось рассуждение, которое не согласуется с законами формальной логики, хотя и согласуется с логикой диалектической, как утверждалось, более гибкой, чем формальная. Алогизмом объявлялось формально правильное высказывание, которое не соответствует действительности: Алогизм может быть обнаружен только конкретно-диалектическим анализом отражённой в рассуждении действительности, ибо чисто формально-логический анализ высказывания не вскроет его алогизма.

Литература 
В поэтике под алогизмом понимается литературный приём (стилистическая фигура) — нарушение логической связи в литературной речи. Алогизм тесно связан с абсурдом и нонсенсом.

Разновидностями алогизма являются: несоответствие синтаксической и смысловой структуры речи; нарушение логической связи (логический разрыв) между речевыми оборотами, фразами, репликами, отдельными частями диалога; противопоставление предметов и свойств, не заключающих в себе ничего противоположного, или сопоставление предметов и свойств, лишённых всякого сходства; мнимое абсурдное умозаключение; разрушение причинных связей; движение речи по случайным ассоциациям; бессодержательное или бессмысленное высказывание.

Иван Иванович несколько боязливого характера. У Ивана Никифоровича, напротив того, шаровары в таких широких складках… (Н. В. Гоголь.)Никогда не забуду — он был или не был, этот вечер. (А. А. Блок)

Алогизм часто применяется для создания комического эффекта, связан с установкой на иронию, гротеск, иррациональное. Комический эффект алогизмов используется в фольклоре (народные загадки), в произведениях сатириков (Н. В. Гоголя, басни и афоризмы Козьмы Пруткова), в весёлых стихах для детей (К. И. Чуковский, Д. И. Хармс и др.). Использование алогизма для показа алогичности и иррациональности действительности характерно для творчества того же Гоголя, Лотреамона, Ф. Кафки, сюрреалистов, обэриутов, для театра абсурда.

Примечания

Литература 
 
 

Логика